

Aziende
Condorelli – marchio italiano di prodotti dolciari

Persone
Antonella Condorelli – conduttrice radiofonica italiana
Benedetto Condorelli – pittore italiano
Francesco Condorelli – imprenditore italiano
Luigi Condorelli – medico italiano
Luigi Condorelli Francaviglia – giurista italiano
Mario Condorelli – medico e politico italiano
Orazio Condorelli – giurista e politico italiano
Pietro Condorelli – musicista jazz italiano
Santo Condorelli - nuotatore italiano con cittadinanza canadese